Världsmästerskapet i handboll för herrar 2017 spelades i Frankrike 11–29 januari 2017 och var det 25:e mästerskapet i ordningen. IHF utsåg Frankrike till värdland vid ett möte i São Paulo den 15 december 2011.

Frankrike besegrade Norge i finalen och blev världsmästare för sjätte gången.

Arenor
Mästerskapet spelades på åtta olika arenor. Semifinaler, bronsmatch och final avgjordes i AccorHotels Arena i Paris.

Gruppspel
De fyra bästa i varje grupp avancerade vidare till utslagsspelet. Resterande lag gjorde i placeringsmatcher upp om platserna 17 till 24.

Grupp A

Grupp B

1 Inbördes möte, Island-Tunisien 22-22. Målskillnad avgjorde placering.

Grupp C

1 Inbördes möte, Vitryssland-Ungern 27-25. 
2 Inbördes möte, Chile-Saudiarabien 25-26.

Grupp D

Placeringsmatcher

21:a–24:e plats

Semifinaler om plats 21–24

Match om 23:e plats

Match om 21:a plats

17:e–20:e plats

Semifinaler om plats 17–20

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

Utslagsspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Utmärkelser

Mest värdefulla spelare

All-Star Team

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats
 IHF:s webbplats

Sport i Frankrike 2017
Internationella handbollstävlingar i Frankrike
Handbollssäsongen 2016/2017
2017
Sport i Lille
Internationella sportevenemang i Paris
Sport i Nantes
Sport i Albertville
Rouen
Brest, Finistère